Stiletto peut désigner :

Nom commun 
 Un stiletto est un escarpin à talon aiguille et au bout pointu (dont le talon fin dépasse ).
 Un poignard à lame triangulaire très fine.

Cinéma 
 Stiletto est un film américain réalisé par Bernard L. Kowalski en 1969.
 Stiletto est un film américain réalisé par Randy Spears en 2006.
  est un film américain réalisé par Nick Vallelonga en 2008.

Musique 
 Stiletto est un album de Lita Ford (1990).
Stiletto est une chanson de Billy Joel, sur l'album 52nd Street.

Pseudonyme 

 Stiletto est un artiste contemporain allemand.

Presse 
 Stiletto est un magazine de mode dont la directrice est Laurence Benaïm.

Littérature 
 Stiletto est un roman de Julia Kino (éd. Sarbacane, 2009).

Divers 

 SS-19 Stiletto est le nom de code donnée par l'OTAN au missile balistique intercontinental soviétique puis russe UR-100N

Homonymie de titre